Свидетели Иеговы в Молдавии — отделение международной религиозной организации свидетелей Иеговы. Согласно ежегоднику организации, число «активных „возвещателей“» в Молдавии в 2016 году составило 19 800, а отношение их численности ко всему населению — 1:206.

История 

История свидетелей Иеговы в Молдавии начинается в 1891 году, когда Чарльз Рассел посетил Бессарабию (в наше время — современная Молдавия), во время своей поездки по странам Европы и в том числе и России.  

В 1921 году согласно годовому отчёту свидетелей Иеговы, численность организации составляет более 200 человек.

В 1922 году в Коржеуцах построен первый «дом для встреч собрания».

В 1925 году деятельность организации запрещена.

В 1994 году свидетели Иеговы официально зарегистрированы в Молдавии. В Кишинёве проходит первый областной конгресс.

В 1998 году власти ПМР отменили регистрацию свидетелей Иеговы, запретили деятельность и конфисковали литературу.

См. также 
 Протестантизм в Молдавии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Свидетели Иеговы вокруг света; Молдова: Официальный сайт организации

Молдавия
Религия в Молдавии